Not Breathing — это творческий проект Дэвида Райта (David Wright), создателя экспериментальной электронной музыки и оригинальных инструментов. Проект начинался в конце 80-х с серии кассет собственного производства и к настоящему моменту насчитывает девять полноценных CD-релизов, несколько релизов на виниле, более сорока участий в компиляциях, шесть туров по Соединённым Штатам, более трёхсот живых перформансов. Шесть лет Дэйв работал совместно с чикагским индустриальным лейблом Invisible Records и создал 3 CD-альбома, также сотрудничая с Dead Voices on Air.

Проект Not Breathing известен с конца 1980-х годов.

Участники Not Breathing сотрудничали с лейблами: Terminal Dusk, Kimosciotic, Invisible Records, Dagon Productions, Antzen/Hymen, Asafoetida, Auscultare, Instant Shoggoth, Pinch A Loaf, Visible Records, Little Fox, Sick Muse, Mutant Music, F.D.R., Haltapes, Mother Savage Noise, Brutal Sound Effects, DHR, Hushush/Hednod, Labyrinth, Zyon, Spite, VUZ, и др.

Несколько раз устраивали туры по Соединённым Штатам, и принимали участие в совместных турах, выступая на разогреве у таких команд, как: Einsturzende Neubauten, Pigface, Dead Voices On Air, Flange du Mal, Subarachnoid Space, Test Department, Sheep On Drugs, и др.

Not Breathing играли вместе с такими командами, как: Crash Worship, Cluster, Tino Corp, Steve Roach, Tribes Of Neurot, Scorn, Dead Voices On Air, Vesica Piscis, Pigface, Flam-chen, Lifegarden, Then Tingari, MUM, le Flange du Mal, Einsturzende Neubauten, Bob Log, Sky Cries Mary, Money Mark, Mixmaster Mike, Extra Action Marching Band, Bebe & Serge, Album Leaf, Ambient Temple Of Imagination, Gravitar, Trance, Subarachnoid Space, Pthalocyanine, Lusine, blk: jpn, Babyland, Emil Beaulieau, Dat Politics, Terminal 11, Drex Rekker, Solenoid, Anathema, Dogstar Communications, Subarachnoid Space, Eztiger, AA23, Kalma, Randy Yau, Crawl Unit, Sheep On Drugs, Nommo Ogo, f.m.einheit, Phylr, Instagon, Scott Jenerik, Scott Arford, Bastard Noise, Zipperspy, Bagman,Iamspoonbender, The Brain, Metrognome, Genetic, Skincage, Bloom, Bond Bergland, Fire & Ice, Spastic Colon, The Physics, Kit Clayton, Z-trip, In Gowan Ring, Tekachi, Bassland, C.O.T.A., Biaxial Creep, Polar, Spillbanket, Exillion, Imminent Starvation, Ruben Garcia, Ochlo и многими другими.

Участники проекта Not Breathing сами создают своё музыкальное оборудование.

Дискография 

Альбомы

2010 — Christy Cores — Noize:Tek; NTK007

2008 — Laquarto and Perky — Jealous Edison Record Kompany; J.E.R.K.001

2007 — The Black Old Pueblo — Sublight Records; SLR3001

2004 — Carrion Sounds — KimoSciotic Records; KSR 007 CD

2000 — Itchy Tingles — Invisible Records; INV167CD

1998 — The Starry Wisdom — Invisible Records; INV094CD

1997 — Fire in the Bronx Zoo (DVOA vs. Not Breathing) — Invisible Records; INV096CD

1997 — Sangre Azul — Invisible Records; INV077CD

1995 — Time Music of the Quazars — Visible Records; VISCD-1006

EP

2005 — Minotaur — Terminal Dusk Records; TD006

2003 — Carrion EP — Instant Shoggoth; IS010

1995 — Event Horizon — Visible Records; VIS-114

Синглы

2010 — Desert (7"split w/ Vesica Piscis) — Misanthropic Agenda; MAR026

1994 — Ode to She*Tah*Rah / Atlantis — Dagon Productions/Audio Autism; DP001
 
Кассеты

1998 — Trilobytes — Instant Shoggoth; IS006

1996 — Live Studio Jam — Instant Shoggoth; IS003

1997 — Sheet Metal — Instant Shoggoth; IS003

1996 — Razor — Instant Shoggoth; IS002

1996 — Filth Percalator — Sick Muse; CASICK02

1996 — Summoning the Nuclear Elemental — FDR Tapes; #20

1996 — Mining the Last Season — FDR Tapes; #34

8-Track

1995 — Choronzon Death Stomp — Instant Shoggoth; IS001

Компиляции

2001 — Low End Recon — HusHush/Hed Nod; HED01

2001 — Clear and Present Danger — DHR LTD11

2001 — Cash from Chaos: A Tribute to Johnny Cash — Invisible; INV208CD

1999 — Wish You Were Queer: A Tribute to Ministry — Invisible; INV150CD

1999 — Teknoir — Hymen/Antzen; ¥701

1999 — Chemical Warfare — Invisible; INV140CD

1999 — Audio Anonymous — Deezal/Invisible; INV 4002

1997 — Various Artists — Instant Shoggoth; IS005

1997 — Drug Test Vol. Two — Invisible; INV090CD

1997 — Drug Test Vol. Three — Invisible; INV109CD

1997 — Drug Test Vol. One — Invisible; INV081CD

1997 — Adventures in Modern Electronics — Pinch-A-Loaf; PAL-13

1996 — The Pact — Flying in the Face… — Asaphodel; ASA0091

1995 — Mind/Body3 — r.m.i. — Atomic Novelties/DIY; DIY2-3

1994 — Mind/Body2 — r.m.i. — Atomic Novelties/DIY; AN002

199_ — We Will Be With You Shortly — Kimosciotic; KSR 001

199_ — No Structure 1 — Instagon Foundation/Dagon

Ссылки 
 Официальный сайт

IDM-музыканты
Музыканты-электронщики США